Pitt ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Pitt (* 1976), australischer Motorrad-Rennfahrer

 David Pitt, Baron Pitt of Hampstead (1913–1994), britischer Arzt und Politiker
 Fiona Pitt-Kethley (* 1954), britische Dichterin, Reiseschriftstellerin und Journalistin
 Harvey Pitt (* 1945), US-amerikanischer Hochschullehrer und Politiker
 Hester Pitt, Countess of Chatham (1720–1803), britische Adlige
 Ingrid Pitt (1937–2010), polnisch-stämmige, britische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Joachim Pitt (* 1980), deutscher Graffiti-Künstler, siehe 3Steps
 John Pitt, 2. Earl of Chatham (1756–1835), britischer Offizier und Politiker
 Leonard Pitt († 2015), US-amerikanischer Historiker
 Maddox Jolie-Pitt (* 2001), US-amerikanischer Kinderdarsteller und Filmproduzent
 Michael Pitt (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Norman Pitt (1911–1986), englischer Schauspieler
 St. George Lane Fox-Pitt (1856–1932), britischer Elektrotechniker
 Thomas Pitt (1653–1726), englischer Kaufmann
 Thomas Pitt, 2. Baron Camelford (1775–1804), ein britischer Peer und Seeoffizier
 Tony Pitt (1940–2021), britischer Jazzmusiker
 Turia Pitt (* 1987), australische Ingenieurin, Autorin, Überlebende
 Vic Pitt (1941–2021), britischer Jazzmusiker

Pitt bezeichnet:

 Pitt County, einen Verwaltungsbezirk in North Carolina
 Pitt-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Pitt Island, eine Insel im Pazifik
 Pitt Point, Landspitze im Grahamland, Antarktika
 einen Diamanten, siehe Regent (Diamant)
 die University of Pittsburgh
 Trainingsform im Bodybuilding mit 10 bis 20 Einzelwiederholungen und einer maximalen Gesamttrainingszeit von 30 Minuten

PITT bezeichnet:

 die Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie nach Luise Reddemann

Siehe auch:
 Pit
 Pitte
 Pittsburgh
 Pitt Rivers Museum in Oxford, Teil der Oxford University

Abkürzung